Демаркаційна лінія — лінія, що розділяє на зони територію переможеної держави або лінія (смуга), що тимчасово встановлюється на території, оспорюваною сусідніми державами, до встановлення постійного кордону.
 Демаркаційна лінія — в медицині лінія межі зони запалення живої тканини, що стикається з омертвілою.
 Демаркаційна лінія у шахах — лінія, що розділяє шахівницю на дві однакові половини і розташована між 4 і 5 горизонталями.
 «Демаркаційна лінія» — фільм 1966 року французького режисера Клода Шаброля.